We Collide è il nono album in studio dei Mesh, pubblicato nel 2006.

Tracce